Duse – cratere sulla superficie di Venere
Carlo Duse (1898-1956) – attore, regista e sceneggiatore italiano
Eleonora Duse (1858-1924) – attrice teatrale italiana
Enzo Duse (1901-1963) – giornalista e commediografo italiano
Eugenio Duse (1889-1969) – attore italiano
Vittorio Duse (1916-2005) – attore, regista e sceneggiatore italiano

Pagine correlate
Teatro Duse